Michael Bennett
Michael Bennett (1943–1987) amerikai táncos, koreográfus, musicalrendező
Michael Bennett (1949) brit kerékpározó
Michael Bennett (1971) amerikai ökölvívó
Michael Bennett (1978) amerikaifutball-játékos (running back)

hasonló néven
Michael Bennet (1964) amerikai szenátor Colorado államból